3+2 может означать:
 3-2-0
 «Три плюс два» (3 + 2) — комедия 1963 года режиссёра Генриха Оганисяна по пьесе Сергея Михалкова.
 3+2 — белорусская поп-группа, представитель Белоруссии на «Евровидении-2010».
 «Три плюс два» — советская музыкальная группа 1960-х годов, созданная Леонидом Гариным для аккомпанемента певицы Тамары Миансаровой.

См. также 
 3-2-0